Stanz heißen:

 Stanz im Mürztal, Gemeinde im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag in der Steiermark
 Stanz bei Landeck, Gemeinde im Bezirk Landeck in Tirol

Siehe auch:
 Stans (Begriffsklärung)